De Franse voetbalclub Stade Rennais speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Stade Rennais

 EL 2022/23: I.v.m. de oorlog in Oekraïne werd de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in het Poolse Krakow en de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Warschau gespeeld.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Stade Rennais
Stade Rennais